«Rocky Road to Dublin» (traducido como El pedregoso camino hacia Dublín) es una canción tradicional irlandesa del siglo . La letra, atribuida al poeta irlandés D.K. Gavan, versa sobre las experiencias de un hombre mientras viaja desde su pueblo natal Tuam, en Irlanda, hacia la ciudad inglesa de Liverpool.

Fue popularizada inicialmente por Harry Clifton y más tarde por el grupo The Dubliners. Convertida en un estándar de la música tradicional irlandesa, es una de las canciones más versionadas de la historia.

Historia 
La letra fue escrita por D.K. Gavan para el intérprete Harry Clifton, quien popularizó inicialmente la canción.

La canción describe las aventuras, los problemas y las tribulaciones que el protagonista encuentra en sus viajes. Al comienzo de la canción, el protagonista de la historia dice que «se fue a cosechar el maíz», lo que significa que se fue a buscar fortuna. Antes de marchar se despide de su familia y amigos y preparando los suministros. Se va a pie de Tuam, su ciudad natal, en el condado de Galway y se dirige hacia el este. Para a descansar en Mullingar, condado de Westmeath, donde encanta a las mujeres locales con su «estilo curioso» y su arrogancia. Luego llega a la capital, Dublín. Decide recorrer la ciudad, pero le roban sus escasas posesiones. Aunque intenta localizar al ladrón, al final se burlan de él debido a su acento («acento de Connaught»). Se sube a un barco en el puerto que se dirige a Inglaterra y es puesto en la bodega con los cerdos, donde experimenta un grave mareo en la costa de Holyhead, Gales. Llega a la ciudad inglesa de Liverpool. Allí los locales se burlan de él por su nacionalidad. Perdiendo los estribos, los involucra en una pelea usando su bastón (shillelagh), pero es superado en número hasta que un grupo de irlandeses de Galway acuden en su rescate y acaban siendo las primeras personas que lo ayudan en su viaje.

Música 
La melodía usa el modo dórico. Tiene un ritmo típico irlandés, clasificado como jig de resbalón en tiempo de . A menudo se agrega uno o dos tiempos extra entre el estribillo y el verso. A veces, los últimos versos de cada estrofa se cantan con siete fuertes ritmos musicales ( + ):
And frighten all the dogs on the rocky road to Dublin. (con los acentos musicales en negrita)
en lugar de los seis que serían habituales en este tipo de frase ( + ):
And frighten all the dogs on the rocky road to Dublin.

Letra 

Hay muchas variaciones en la letra según quién la interprete. Por ejemplo, la palabra June («junio») que aparece en la primera línea a menudo se reemplaza por su contraparte irlandesa Meitheamh, que algunos confunden con el inglés May («mayo»). Por otra parte, la mayoría de las interpretaciones del siglo  omiten el segundo y antepenúltimo verso, y reemplazan el coro original por el siguiente:

Apariciones 
 El señor Deasy recita varias veces algunas partes de la canción en la novela Ulysses de James Joyce.
 Hay una película homónima de 1968.

Grabaciones

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 Partitura y letras modernas de la canción (en inglés)

Canciones del siglo XIX
Canciones de Irlanda
Canciones de año desconocido
Canciones de The Pogues